Robland (televisieprogramma), een tv-programma van VTM
Robland (merk), een merknaam voor houtbewerkingsmachines die gemaakt zijn bij de Belgische firma Werkhuizen Landuyt